Bather oder Bäther ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Arthur Bather (1863–1934), britischer Paläontologe 
 Fritz Bäther (1928–1979), deutscher SPD-Politiker